Dana Delany, propr. Dana Welles Delany (1956) – attrice statunitense
 Daniel Delany (1747-1814) – vescovo cattolico irlandese
 Finn Delany (1995) – cestista neozelandese
 Mary Delany, nata Granville (1700-1788) – artista, intellettuale e scrittrice inglese
 Michael Delany (1965) – ex nuotatore australiano
 Ron Delany, propr. Ronald Michael Delany (1935) – ex mezzofondista irlandese
 Samuel R. Delany (1942) – scrittore, glottoteta e critico letterario statunitense